Дарвин () је главни град Северне територије у Аустралији. Према процени из 2012. у граду је живело 131.678 становника, што га чини најнасељенијим градом у Северној територији, али и уједно најмањим административним центром у Аустралији.

Становништво 
Према попису, у граду је 2006. живело 66.291 становника.

Партнерски градови 
  Енкориџ
  Дили

Референце

Спољашње везе 

 Градско веће Дарвина
 Туристичка организација Дарвина 

Градови у Аустралији
Википројект географија/Насеља у Аустралији
Северна територија